Низкоплан — самолёт (моноплан), крыло в котором проходит через нижнюю половину фюзеляжа. Многие модели линейных гражданских воздушных судов — низкопланы, например Ту-154, Ил-62, Ил-86, A320, хотя есть и примеры обратного: Ан-24, ATR 72, грузовые авиалайнеры — высокоплан.

Преимущества низкого расположения крыла 
 При аварийной посадке с невыпущенным шасси удар воспринимается в основном конструкцией крыла, защищающей пассажиров и экипаж.
 В случае аварийной посадки на воду, крыло, благодаря встроенным топливным бакам-кессонам, выполняет роль понтона, вместе с фюзеляжем обеспечивая плавучесть самолёта (см. Аварийная посадка А320 на Гудзон).
 Стойки шасси удаётся сделать короткими, и, как следствие, более прочными и лёгкими; упрощается его уборка и выпуск.
 Сказывается влияние земли (экранный эффект) на взлётно-посадочные характеристики.
 При расположении двигателей на крыле упрощается доступ к ним, что делает удобным техническое обслуживание двигателей при эксплуатации.
 Планер самолёта легче по сравнению с высокопланом и среднепланом.

Недостатки низкого расположения крыла 
 Создаётся диффузорный эффект (повышается сопротивление) в месте стыка фюзеляжа и задней кромки крыла.
 Повышается риск касания крылом при посадке.
 Снижается поперечная устойчивость самолёта.
 Низкое расположение двигателей (в случае расположения их под крылом): повышается вероятность попадания посторонних предметов в двигатель, повышенные требования к качеству взлётно-посадочной полосы.
 Ухудшается обзор из иллюминаторов для пассажиров самолета.

См. также 

 Среднеплан
 Высокоплан
 Парасоль